Erick Torres Padilla (1993), Mexicaans voetballer
Erick Omar Torres (1975), Peruviaans voetballer